Това е отворен списък на по-известните производители на двигателни масла по азбучен ред. ,,

Източници 

Автомобилна промишленост
Двигатели
Смазочни материали
Нефтопродукти
Масла